

Patronyme
Charles Ballantyne (1867-1950) est un homme politique canadien.
Edith Ballantyne (1922-),  est une féministe et pacifiste canadienne. 
Frederick Ballantyne (1936-2020) est un homme d'État, gouverneur général de Saint-Vincent-et-les-Grenadines de 2002 à 2019.
James Ballantyne Hannay (1855-1931) est un chimiste écossais.
Joyce Ballantyne (1918-) est une illustratrice américaine c
Robert Michael Ballantyne (1825–1894) est un écrivain écossais.
Sara Ballantyne (1960-) est une coureuse cycliste américaine.

Divers
Ballantyne c. Canada est un avis rendu par le Comité des droits de l'homme des Nations unies au sujet des règles d'affichage commercial de la Charte de la langue française du Québec.